— железнодорожная станция, расположенная в городе Фунабаси префектуры Тиба. Станция обозначена номером T-23 на линии Тодзай. На станции установлены автоматические платформенные ворота.

Линии
East Japan Railway Company
Линия Собу (Линия Тюо-Собу)
Линия Мусасино
Линия Кэйё
Tokyo Metro
Линия Тодзай
Tōyō Rapid Railway
Скорая линия Тоё

История
Станция была открыта 10 ноября 1958 года на линии Собу, 15 декабря 1968 года было построено новое здание станции.
Станция линии Тодзай была открыта 29 марта 1969 года, тогда же было открыто сквозное сообщение между линиями. 8 апреля того же года через станцию начали проходить грузовые составы.
2 октября 1978 года открылись дополнительные две платформы линии Мусасино. 3 марта 1986 года были открыты платформы линии Кэйё, а 1 ноября того же года прекращено движение грузовых составов через станцию.
1 декабря 1988 года открыто сквозное сообщение между линиями Кэйё и Мусасино.
27 апреля 1996 года начала функционировать Скорая линия Тоё.

Планировка станции
6 платформ островного типа (12 посадочных) и 11 путей.

Близлежащие станции 

|-
!colspan=5|East Japan Railway Company

|-
!colspan=5|Tokyo Metro/Tōyō Rapid Railway

Ссылки
 East Japan Railway Company: Станция Ниси-Фунабаси  
 Tokyo Metro: Станция Ниси-Фунабаси  
 Tōyō Rapid Railway: Станция Ниси-Фунабаси